Britto peut faire référence à :

Patronymes 
 Cristiane Britto (1979-), femme politique brésilienne.
 Ethan Britto (2000-), footballeur gibraltarien.	
 Herminio de Britto (1914-?) [dit 'Britto'], joueur de football brésilien.
 Saint Jean de Britto (1647-1693), prêtre jésuite portugais, canonisé en 1947.
 Luis Britto Garcia (1940-), écrivain et historien et vénézuélien. 
 Romero Britto (1963-), artiste, peintre et sculpteur brésilien.
 Ruth Britto, physicienne mathématique américaine.	
 Willie Britto (1996-), footballeur international ivoirien.

Divers 
 Britto-Romains, nom donné aux Bretons insulaires romanisés à la suite de la conquête de la Grande-Bretagne par l'Empire romain.

Voir aussi